Mandel kan syfta på:

 Mandel – ett träd inom plommonsläktet och dess ätbara frö
 Bittermandel – en (giftig) varietet av mandel och vars frön, bittermandlarna, ofta används i bakverk och dylikt
 Mandelpotatis – en potatissort
 Halsmandel – en ansamling av lymfatisk vävnad mellan gombågarna/i höjd med tungans rot och i svalget
  Ett svenskt förnamn - såvitt känt endast buret av 91:an Karlsson

Geografi

Belgien 

 Mandel (vattendrag), Flandern, Västflandern,

Tyskland 

 Mandel, Rheinland-Pfalz, kommun, Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Belgienförgreningar